Poil à la pub est un album de Richard Gotainer sorti en 1985 chez Virgin.

Cet album est composé uniquement de jingles publicitaires, composées pour la plupart par Claude Engel, 85 au total, dont certains sont totalement inédits car refusés par les annonceurs.

Titres

Interprètes 
 Richard Gotainer
 Claude Engel
 Jean Schultheis
 Michel Provisor
 Celmar Engel
 Christian Lachèze
 Anne Vassiliu
 Jean-Michel Zizizine
 Jacques Mercier
 Joe Hammer
 Jean-Jacques Cramier
 Nicole Darde
 Michel Elias
 Diane Kurys
 Roger Lumont
 Jacky
 Michel Vassiliu
 Jacques Gaudillat
 Dominique Bartholus
 Naná Vasconcelos
 Valérie Tini Engel
 Léonie
 Marcel Sabrien
  Michel Blanc
 Josiane Balasko
 Michel Colucci, dit Coluche

Notes 
 Création et réalisation : Richard Gotainer.
 Éditions Gatkess.
 Photographie : Hervé Nabon.
 Graphisme : Gilles Boogaerts.
 Distribution : Virgin France SA.
 Année de sortie : 1985.
 

Album musical sorti en 1985
Album de Richard Gotainer